Notodromadidae är en familj av kräftdjur. Notodromadidae ingår i överfamiljen Cypridoidea, ordningen Podocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Notodromadidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Notodromadidae